Le mot Telkom peut renvoyer à :
 Telkom SA, entreprise sud-africaine de télécommunications spécialisée dans la téléphonie mobile ;
 Telkom Indonesia, entreprise indonésienne de télécommunications ;
 Telkom Kenya, entreprise kényane de télécommunications.